Evlachovaea är ett släkte av svampar. Evlachovaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Evlachovaea